Hiirisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiirisaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Hiirisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Hiirisaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar